Michel Biron (1934-), sénateur canadien
 Michel Biron (1963-), professeur de littérature et essayiste québécois